Arthrobotrys är ett släkte av svampar. Arthrobotrys ingår i familjen vaxskålar, ordningen Orbiliales, klassen Orbiliomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vaxskålar
Arthrobotrys